Linux este un sistem de operare pentru calculatoare cunoscut și sub denumirea de GNU/Linux. Termenul se mai poate referi la:

Nucleul sistemului de operare Linux creat de Linus Torvalds în 1991
Distribuție Linux, un sistem de operare bazat pe nucleul Linux